Die 9. Eneco Tour fand vom 12. bis 18. August 2013 statt. Das einwöchige Rad-Etappenrennen bestand aus sieben Etappen und war Teil der UCI WorldTour 2013.

Sieger in der Gesamtwertung wurde der Tscheche Zdeněk Štybar aus der belgischen Mannschaft Omega Pharma-Quick Step.

Teilnehmer 
An der Eneco Tour nahmen 21 Teams teil, alle 19 UCI ProTeams waren startberechtigt. Zusätzlich wurden zwei Wildcarts vergeben.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (niederländisch)
 

2013
Radrennen 2013